Whitegate kan syfta på följande platser:

Irland 

 Whitegate (ort i Irland, An Clár), Munster, 
 Whitegate (ort i Irland, County Cork), Munster, 

Robotskapade Irlandförgreningar